Neumark kan syfta på:

Personer
 Georg Neumark (1621–1681), en tysk hovpoet och bibliotekarie

Geografi

 Neumark – ett historiskt landskap inom det Tysk-romerska riket som till större delen ligger i dagens Polen

Polen 

 Stare Czarnowo (kommunhuvudort), Västpommerns vojvodskap, Powiat gryfiński, 
 Nowy Targ (ort), Pommerns vojvodskap, Powiat sztumski, 
 Nowica (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat braniewski, 
 Chojna (kommunhuvudort), Västpommerns vojvodskap, Powiat gryfiński,

Tjeckien 

 Všeruby (ort i Tjeckien, Okres Plzeň-Sever),

Tyskland 

 Neumark, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Neumark, Thüringen, kommun, Thüringen,

Se även
 Neumarkt – flera

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar